Swen König est un gardien de football suisse né le  à Rupperswil.

Biographie 

En 2002, il est le gardien titulaire de l’équipe de Suisse qui remporte la première compétition internationale de ce pays en football, en l’occurrence l’Euro des moins de 17 ans.

Il joue un total de 30 matchs en première division suisse avec les clubs du FC Aarau, du FC Lucerne, et du Grasshopper Club Zurich.

Il participe également à la Ligue Europa.

Il est quart de finaliste de la Coupe de Suisse en 2009 avec le FC Lucerne puis en 2011 avec le Grasshopper Club Zurich. Il remporte également la Coupe du Liechtenstein en 2006 avec le FC Vaduz.

Statistiques

Palmarès 
 Vainqueur du championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2002 avec l'équipe de Suisse.
 Vainqueur de la Coupe du Liechtenstein en 2006 avec le FC Vaduz.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur suisse
Gardien de but au football
Sportif argovien
Joueur du FC Aarau
Gardien de but du FC Vaduz
Joueur du FC Wohlen
Gardien de but du FC Lucerne
Gardien de but du Grasshopper Club Zurich
Joueur de l'AC Bellinzone
Naissance en septembre 1985
Naissance à Aarau